San Chirico puede referirse a:
 San Chirico Nuovo, municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata (Italia).
 San Chirico Raparo, pueblo de la provincia de Potenza, en la región de Basilicata al sur de Italia